EMI Music Canada é uma gravadora da Canadá. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Ligações externas
 Página oficial

Gravadoras do Canadá
Membros da IFPI